Tervoort ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Tervoort (1909–??), deutsche Gerechte unter den Völkern

Tervoort steht für:
 Haus Tervoort, Rittergut in Moers-Rheinkamp, Nordrhein-Westfalen